En Pologne, Sosnowiec est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sosnowiec.

 dans la voïvodie de Łódź :
 de la localité de Sosnowiec, dans le powiat de Piotrków ;
 du village de Sosnowiec, dans le powiat de Zgierz.
 du village de Sosnowiec-Pieńki, dans le powiat de Zgierz.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Sosnowiec.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Sosnowiec.

 dans la voïvodie de Silésie :
 de la ville-powiat de Sosnowiec.